El término Cueto puede referirse a:

Geografía
 Cueto, sitio alto y defendido o una colina cónica;
 Cueto (Holguín), municipio de la provincia de Holguín (Cuba);
 Cueto (León), localidad del municipio de Sancedo en la provincia de León (España);
 El Cueto (Avilés), parroquia del concejo de Avilés en Asturias (España);
 El Cueto (Castrillón), parroquia del concejo de Castrillón en Asturias (España);
 Cuetos, parroquia del concejo de Langreo en Asturias (España);
 Los Cuetos, parroquia del concejo de Piloña en Asturias (España);
 Cueto (Las Regueras), parroquia del concejo de Las Regueras en Asturias (España);
 El Cueto (Salamanca), localidad del municipio de Matilla de los Caños del Río en la provincia de Salamanca (España);
 Cueto (Cantabria), localidad del municipio de Santander en Cantabria (España);
 Cueto (Vizcaya), localidad del municipio de Trucios en Vizcaya (España).

Personas
 César Cueto: exfutbolista peruano.
 Al Cueto: exbalncestista cubano.
 Concha Cuetos: actriz española.
 Germán Cueto: pintor mexicano (esposo de Lola Cueto).
 Lola Cueto: pintora mexicana (esposa de Germán Cueto).
 Mireya Cueto: escritora mexicana (hija de Germán y Lola Cueto).
 Beatriz del Cueto López: arquitecta de origen cubano.
 Juan Cueto Ibáñez: militar español.